Кулин (Кулина) — фамилия.

Известные носители 
 Кулин (1163—1204) — второй бан (правитель) Боснии.
  — турецкая писательница и журналистка.
 Кулин, Василий Петрович (1822—1900) — русский педагог.
  (1905—1989) — венгерский астроном.
 Кулин, Стюарт (1858—1929) — американский этнограф, автор книг об играх, культуре и одежде.
 Кулин, Филипп Александрович (род. 1976) — российский программист, создатель проекта Эшер II.

См. также 
 (3019) Кулин — астероид Главного пояса